Callao (Missouri), 
 Ciutat de Callao, ciutat del Perú i de la regió de Callao
 Regió de Callao, regió del Perú
 Província constitucional de Callao, circumscripció politico-administrativa de règim especial, que coincideix amb la regió homònima
 Callao (districte), districte de la ciutat de Callao, coneguda també com El Cercado